Canónigo puede hacer referencia a:

 Canónigo, clérigo beneficiado con una canonjía.
 Canónigo, pequeña planta que se utiliza para alimentación. 
 Canónigo, postre originario de Liébana (Cantabria).